Yamagata peut faire référence à :

Localités japonaises 

 Yamagata, capitale de la préfecture de Yamagata ;
 Yamagata, ville de la préfecture de Gifu ;
 Yamagata, village de la préfecture de Nagano ;
 Yamagata, district de la préfecture de Hiroshima ;
 Yamagata, ancien domaine féodal.

Monument 
 Le château de Yamagata.

Patronyme 
 Rachael Yamagata (née en 1977), auteure-compositrice-interprète américaine.